L'Afrique du  a connu plusieurs empires fondés par des Peuls :

Empire peul de Sokoto, nord de l'actuel Nigeria
Empire peul du Macina, dans l'actuel Mali
Empire toucouleur, dans l'actuel Mali